Elvte etape af Tour de France 2012 var en 148 km lang bjergetape. Den blev kørt torsdag den 12. juli fra Albertville til La Toussuire.

 Etape: 11. etape
 Dato: 12. juli
 Længde: 148 km
 Gennemsnitshastighed: 31,279 km/t

Point- og bjergspurter

Pointspurt (Saint-Étienne-de-Cuines) 
Efter 70 km

1. bjergspurt (Col de la Madeleine) 
HC-kategori stigning på Col de la Madeleine, efter 40 km (2.000 m; 25,3 km à 6,2 %)

2. bjergspurt (Col de la Croix-de-Fer) 
HC-kategori stigning på Col de la Croix-de-Fer, efter 93 km (2.067 m; 22,4 km à 6,9 %)

3. bjergspurt (Col du Mollard) 
2. kategori stigning på Col du Mollard, efter 113 km (1.638 m; 5,7 km à 6,8 %)

4. bjergspurt (La Toussuire) 
1. kategori stigning på La Toussuire, efter 148 km (1.705 m; 18 km à 6,1 %)

Resultatliste

Manglende ryttere 
 12  Fabian Cancellara (RNT) stillede ikke til start på etapen.
 44  Jurij Krivtsov (LAM) kom ikke i mål indenfor tidsgrænsen.
 47  Alessandro Petacchi (LAM) kom ikke i mål indenfor tidsgrænsen.
 121  Lieuwe Westra (VCD) udgik.
 124  Gustav Larsson (VCD) udgik.
 127  Rob Ruijgh (VCD) udgik.
 153  Bauke Mollema (RAB) udgik.
 154  Mark Renshaw (RAB) udgik.

Eksterne henvisninger 
 Etapeside  på Letour.fr   

 11

en:2012 Tour de France, Stage 11 to Stage 20#Stage 11